Кејв Сити има више значења:
 Кејв Сити (Арканзас)
 Кејв Сити (Кентаки)